

Prénom 

  ;
  ;
 Antoine (1501-1581), métropolite de Moscou et de toute la Russie ;
 Antoine de Bourbon (1518-1562), duc de Vendôme puis roi de Navarre en 1555 ;
 Antoine (1531-1595), prétendant au trône de Portugal en 1580 ;
 Antoine (1661-1731), prince de Monaco ;
 Antoni Cierplikowski ou Antoine (1884-1976), coiffeur et homme d'affaires polonais, naturalisé français.

Patronyme 

 Adrien Antoine (1980-), acteur français spécialisé dans le doublage ;
 Alphonse Antoine (1890-1969), général de l'armée française et résistant ;
  ;
 André-Paul Antoine (1892-1982), réalisateur, scénariste et dialoguiste français ;
  ;
 Denis Antoine (1733-1801), architecte français ;
  ;
 Étienne Antoine (1793-1855), homme politique français ;
 François Antoine (1695-1771), homme militaire français ;
 Franz Antoine (1815-1886), jardinier autrichien ;
  ;
 Gérald Antoine (1915-2014), linguiste français ;
 Hubert Antoine (1971-), écrivain belge ;
 Jacques Antoine (1924-2012), créateur et producteur de jeux télévisés ;
 Jacques Antoine (1928-1995), éditeur belge de littérature française ;
 Jean-Paul Antoine (1948), haut fonctionnaire français ;
 Louis Antoine (1888-1971), mathématicien français ;
 Louis Charles Antoine (1825-1897), ingénieur de la marine française et physicien ;
 Louis-Joseph Antoine, dit le Père Antoine (1846-1912), ouvrier mineur, fondateur en 1910 à Jemeppe du culte antoiniste ;
 Lucius Antoine (-81 à -40), un homme politique de la fin de la République romaine, consul en 41 av. J.-C ;
 Marc Antoine ou Antoine (83-30 av. J.-C.), homme politique et général romain ;
 Monique Antoine (1933-2015), avocate et militante féministe française ;
 Nicolas Antoine (vers 1602-1632), théologien protestant français converti au judaïsme ;
 Paul Antoine (1922-2010), peintre et graveur belge ;
 Robert Antoine (1914-1981), jésuite belge, missionnaire en Inde, indianiste ;
 Thomas Antoine (1994-), archer français ;
 Victor-Charles Antoine (1881-1959), sculpteur et graveur français.

Pseudonyme 

 Antoine (1944-), chanteur français.

Toponyme 

 Antoine, ville américaine dans l'État de l'Arkansas ;

 .

Autres 
 Antoine, ancienne entreprise de construction automobile belge ;
 L'Oncle Antoine, personnage de la télévision québécoise sous forme de marionnette ;
 Antoine et Manuel, atelier de création graphique et de design ;
 Théâtre Antoine, situé dans le  de Paris.

Titres 

 Antoine, film de Jérôme Foulon ; 
 Antoine et Antoinette, film français, réalisé par Jacques Becker, sorti sur les écrans en 1947 ;
 À propos d'Antoine, série télévisée québécoise ;
 Mon oncle Antoine, film de Claude Jutra.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme français
Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom masculin